Paul Miller (1959) amerikai jégkorongozó
Paul Miller (1959) angol labdarúgó
Paul Miller (?) amerikai tv-rendező
Paul Miller (1979) ausztrál ökölvívó